AVV peut faire référence à :
  ;
 Apportez Votre Vin;
 Le slogan flamingant, « Alles voor Vlanderen, Vlanderen voor Kristus » (AVV VVK).